Grenåvej kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Grenåvej (Aarhus Kommune) – en radial indfaldsvej til Aarhus
 Grenåvej (Esbjerg Kommune) – en mindre vej i Esbjerg
 Grenåvej (Norddjurs Kommune) – et mindre strækning af primærrute 16 ved Auning
 Grenåvej (Randers Kommune) – en strækning af primærrute 16 fra Randers til Fausing
 Grenåvej og Motortrafikvejen (Syddjurs Kommune) – en strækning med motortrafikvej på primærrute 15
 Grenåvej (Syddjurs Kommune - Rønde) – en landevej fra Rønde via Bjødstrup til Øjesø syd for Aarhus Lufthavn